В горах моё сердце — название нескольких произведений:
 «В горах моё сердце» — пьеса Уильяма Сарояна (1939). Её экранизации:
 «В горах моё сердце» — короткометражный фильм Рустама Хамдамова (СССР, 1967).
 «В горах моё сердце» — фильм Марата Арипова (СССР, «Таджикфильм», 1968).
 «В горах моё сердце» — фильм Левона Григоряна (СССР, «Арменфильм», 1976).